Ла Парита има више значења:

 Ла Парита (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Парита (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Парита, Сан Хуан (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парита (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парита (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парита (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парита (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парита, Ранчо Алегре (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Парита, Ла Парита де лос Индиос (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Парита (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Парита (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Парита (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парита (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парита, Ла Парита Примера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парита (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парита (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Парита (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Парита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Парита, Лос Терерос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Парита (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Парита (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Парита (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Парита (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Парита, Ла Пара (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Парита (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику